Op de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan werden op 339 onderdelen gouden, zilveren en bronzen medailles uitgereikt. In de tabel op deze pagina staat het medailleklassement. Het IOC stelt officieel geen medailleklassement op, maar geeft desondanks een medailletabel ter informatie. In onderstaand klassement is het aantal gouden medailles leidend, vervolgens het aantal zilveren medailles en tot slot de bronzen medailles.

Medailleklassement 
In de tabel heeft het gastland een blauwe achtergrond. De gegevens zijn in overeenstemming met de ranglijst zoals die door het IOC werd opgesteld.

 N.B. Opgemerkt wordt dat het totaal aantal goud, zilver en brons niet gelijk is. Dit komt doordat er bij het boksen, judo, karate, taekwondo en worstelen naast goud en zilver telkens twee keer brons wordt uitgereikt. Daarnaast werd in de atletiek bij het hoogspringen voor mannen twee gouden medailles uitgereikt en geen zilveren en in het turnen op de vloer bij de vrouwen twee bronzen medailles.

Olympische Zomerspelen 2020